La expresión Escudo del Imperio alemán puede hacer referencia al:

Escudo del Sacro Imperio Romano Germánico, conocido desde el siglo XIX Primer Reich o I Imperio alemán;
Escudo del Imperio alemán, también llamado Segundo Reich o II Imperio alemán o Reich alemán, proclamado el 18 de enero de 1871 y existente hasta la abdicación del Kaiser (emperador) Guillermo II, el 9 de noviembre de 1918;
Escudo de la Alemania nazi, también llamada Tercer Reich, III Imperio alemán o Imperio nazi, del período comprendido entre 1933 y 1945.